Coeckelberghs kan syfta på:

 Coeckelberghs förlag
 René Coeckelberghs (1936–1989), belgisk-svensk förläggare